Röhrsdorf bezeichnet

in Sachsen
 Chemnitz-Röhrsdorf, Stadtteil von Chemnitz
 Röhrsdorf (Königsbrück), Ortsteil von Königsbrück, Landkreis Bautzen
 Röhrsdorf (Klipphausen), Ortsteil von Klipphausen, Landkreis Meißen
 Röhrsdorf (Dohna), Ortsteil von Dohna, Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge
 Röhrsdorf (Oberwiera), Ortsteil von Oberwiera. Landkreis Zwickau

in Polen
 Osowa Sień (ehemals Röhrsdorf im Landkreis Fraustadt, Niederschlesien), Ortschaft in der Woiwodschaft Lebus
 Rędziny  (ehemals Röhrsdorf (Riesengeb.) im Landkreis Landeshut, Niederschlesien), Ortschaft in der Woiwodschaft Niederschlesien; siehe Kamienna Góra
 Skarbków (ehemals Röhrsdorf, auch Gräflich-Röhrsdorf), Stadtteil in der Woiwodschaft Niederschlesien; siehe Mirsk

in Tschechien
 die Gemeinde Svor (Röhrsdorf bei Zwickau)
 den Ortsteil Liščí der Gemeinde Lipová u Šluknova (Hainspach)